Supercoppa russa 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa russa 2017 – torneo di pallavolo maschile